Luciano Pavarotti – włoski śpiewak operowy (tenor liryczny)
 (5203) Pavarotti – planetoida z pasa głównego asteroid